Het tennistoernooi Australian Open werd in 2015 bij de mannen voor de 103e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 19 januari tot en met 1 februari 2015.

Toernooisamenvatting 
Titelverdediger Stanislas Wawrinka was als vierde geplaatst. Hij bereikte de halve finale, waarin hij werd uitgeschakeld door de latere winnaar.

Het eerste reekshoofd, Novak Đoković uit Servië, won het toernooi. Hij versloeg in de finale de als zesde geplaatste Brit Andy Murray in vier sets. Đoković wist voor de vijfde keer in zijn carrière de Australian Open op zijn naam te schrijven. Het was zijn 49e ATP-titel.

De Belg David Goffin was als twintigste geplaatst – hij bereikte de tweede ronde. Zijn landgenoot Ruben Bemelmans, die zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel had weten te veroveren, strandde in de eerste ronde.

Ook voor de Nederlanders Robin Haase en Igor Sijsling viel het doek na de eerste ronde.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 
 Toernooischema ATP

Australian Open
ITF-toernooi in 2015